Chiesa di Sant'Ubaldo – Cantiano
 Chiesa di Sant'Ubaldo – Pesaro
 Chiesa di Sant'Ubaldo – Treia

Pagine correlate 

 Sant'Ubaldo
 Basilica di Sant'Ubaldo
 Collegiata di Sant'Ubaldo